Фигье () — французская фамилия. Известные носители:

 Фигье, Жюльетт (1827—1879) — французская писательница.
 Фигье, Луи (1819—1894) — французский учёный и писатель.
 Фигье, Ромуальд (род. 1941) — французский певец.